Hefenhofen ist der Name folgender Orte:
 Hefenhofen politische Gemeinde und Ortschaft im Bezirk Arbon, Kanton Thurgau, Schweiz.
 Hefenhofen (Künzelsau), Wüstung im Stadtteil Gaisbach (Künzelsau) von Künzelsau, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Hefenhofen (Kupferzell), Wüstung im Ortsteil Feßbach der Gemeinde Kupferzell, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg